Deadpool – personaggio dei fumetti Marvel
 Deadpool – videogioco del 2013 sull'omonimo personaggio dei fumetti
 Deadpool – film del 2016 diretto da Tim Miller sull'omonimo personaggio dei fumetti